Alfons IV kan syfta på:

 Alfons IV av León (924–931) 
 Alfons IV av Portugal (1291–1357)
 Alfons IV av Aragonien (1327–1336)
 Alfons IV d'Este (1634 - 1662)